Cet article recense les lycées de la Haute-Saône.

Lycées généraux publics 

 Lycée Augustin-Cournot - Gray
 Lycée Louis-Aragon - Héricourt
 Lycée Georges-Colomb Lure
 Lycée Lumière - Luxeuil-les-Bains
 Lycée Édouard-Belin - Vesoul
 Lycée les Haberges - Vesoul

Lycées professionnels publics 

 Lycée Henri-Fertet - Gray
 Lycée Bartholdi - Lure
 Lycée Beauregard - Luxeuil-les-Bains
 Lycée Luxembourg - Vesoul
 Lycée Pontarcher - Vesoul

Lycées professionnels privés 

 Lycée Saint-Pierre Fourier - Gray
 Lycée Sainte-Marie - Gray
 Lycée Sainte-Anne Saint-Joseph - Lure
 Lycée groupe scolaire de la Compassion - Villersexel

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Haute-Saône
 Enseignement

Liens externes 

Culture en Haute-Saône
Liste d'établissements scolaires en France